Magnus Lindberg kan syfta på

Magnus Lindberg (sångare) (1952–2019), en svensk sångare, musiker och kompositör, sångare i Landslaget och Grymlings
Magnus Lindberg (trummis) (född 1980), en svensk producent, ljudtekniker och musiker samt trummis i bandet Cult of Luna
Magnus Lindberg (tonsättare) (född 1958), en finländsk tonsättare